Ministero della difesa – organo politico afgano
 Ministero della difesa – organo politico albanese
 Ministero della difesa – organo politico argentino
 Ministero della difesa – organo politico belga
 Ministero della difesa – organo politico bielorusso
 Ministero della difesa – organo politico brasiliano
 Ministero della difesa – organo politico croato
 Ministero della difesa – organo politico danese
 Ministero della difesa – organo politico etiope
 Ministero della difesa – organo politico finlandese
 Ministero della difesa – organo politico francese
 Ministero della difesa – organo politico giapponese
 Ministero della difesa – organo politico iraqeno
 Ministero della difesa – organo politico italiano
 Ministero della difesa – organo politico israeliano
 Ministero della difesa – organo politico moldavo
 Ministero della difesa – organo politico olandese
 Ministero della difesa – organo politico britannico
 Ministero della difesa – organo politico russo
 Ministero della difesa – organo politico serbo
 Ministero della difesa – organo politico somalo
 Ministero della difesa – organo politico spagnolo
 Ministero della difesa – organo politico ucraino
 Ministero della difesa – organo politico venezuelano
 Ministero della difesa – organo politico vietnamita

Pagine correlate 
Ministero della guerra (disambigua)